Неделчев — фамилия; имеет женскую форму Неделчева.
 Неделчев, Деян (род. 1964) — болгарский певец, эстрадный исполнитель и композитор.
 Неделчев, Иван Георгиев (в монашестве Иоанникий; род. 1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.

Неделчева 
 Неделчева, Десислава Валентинова (более известна как Джена; род. 1985) — болгарская певица в стиле поп-фолк и народной музыки.
 Неделчева Мария, по мужу Мария Габриэль (род. 1979) — болгарский политик.